Az év magyar sportolója – a sportújságírók szavazata alapján 1958-tól kezdődően adományozott díj
Az év magyar sportolója – a Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) által adományozott díj 2003 és 2011 között

Sport egyértelműsítő lapok